Gloppet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gloppet (i Korsholm, Malax och Vasa), Österbotten, 
 Gloppet, Korsnäs, Österbotten, 
 Gloppet, Närpes, Österbotten, 
 Gloppet, Brändö, Åland, 
 Gloppet, Nyland, i Hangö och Raseborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar